Карибский клубный чемпионат 1997 — 1-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 16 июля по 2 августа 1997 года. Трофей впервые завоевал клуб из Тринидада и Тобаго «Юнайтед Петротрин».

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

Карибский клубный чемпионат